Александр Иванович Мацегора (род. 21 ноября 1955, Одесса, УССР, СССР) — российский дипломат.

Биография 
Окончил факультет международных экономических отношений Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1978). Владеет корейским и английским языками. На дипломатической работе с 1999 года.
 В 2005 — 2006 годах — начальник отдела в Первом департаменте Азии МИД России.
 В 2006 — 2011 годах — советник-посланник Посольства России в КНДР.
 В 2011 — 2014 годах — заместитель директора Первого департамента Азии МИД России.
 С 26 декабря 2014 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике. Верительные грамоты вручил 9 марта 2015 года.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (28 апреля 2011).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (8 июля 2016).
 Чрезвычайный и полномочный посол (1 октября 2019)

Награды
 Орден Дружбы (10 сентября 2018) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу
 Орден Дружбы I степени (КНДР, 23 ноября 2015)

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в КНДР